West Chester kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Chester (Iowa)
Olde West Chester (Ohio)
West Chester (Pennsylvania)